Ха́льяла () — волость в Эстонии, в составе уезда Ляэне-Вирумаа.

География 
Расположена в северной части уезда Ляэне-Вирумаа. На западе граничит с волостью Куусалу, на юге — с волостями Кадрина и Раквере, на востоке — с волостью Виру-Нигула. Площадь волости Хальяла составляет 549,05 км², протяжённость береговой линии около 100 км. На территории волости расположены 1 национальный парк (Лахемаа, занимает около 40 % площади волости), 2 заповедника, 1 природный парк, 8 охраняемых государством парков и несколько природоохранных объектов. Полностью или частично на территории волости находятся 9 объектов природоохранной сети Natura 2000 и 1 район HELCOM.

В волости расположены несколько островов, в их числе Курадисаар (известный также как Саартнеэм и Роозисаар), Пыхья-Ухтью (известен также как Суур Круммал), Лыуна-Ухтью (известен также как Вяйке Круммал), Эльви и Вайндло, самый северный остров Эстонии. Также есть несколько малых островов в окрестностях полуостровов Кясму и Верги.

Самые большие озёра волости: Кясму и Орувески. Самые крупные реки: Лообу, Вызу, Вайнупеа, Селья и Тоолсе.

Полезные ископаемые: плитняк, строительный песок, щебень, торф, сапропель, фосфорит.

История 
Волость Хальяла  была создана 25 октября 2017 года в результате административно-территориальной реформы путём объединения волостей Вихула и Хальяла. Волость включает в себя 2 посёлка и 72 деревни. Административный центр волости — посёлок Вызу. 

Как административная единица, волость стала формироваться в начале XIX века в связи с отменой крепостного права, изначально являясь самостоятельной сельской общиной в окрестностях одной мызы. В настоящее время волость расположена на территории нескольких исторических приходов.

Символика 
Символикой волости Хальяла является символика упразднённой волости Хальяла. Синий является цветом Вирумаа. 

Герб: на синем щите серебристая фея, которая связана с легендой о происхождении названия волости, а также является защитным духом Хальяла. Восьмиугольная золотая звезда символизирует свет и знания, людские надежды и устремления. 

Флаг: на синем поле жёлтая восьмиугольная звезда основной цвет — синий, в стороне древка белая продольная полоса шириной в 2 единицы. Соотношение ширины и длины флага 7:9, нормальный размер 105 x 135 см.

Автором символики является Прийт Херодес (Priit Herodes). Символика была принята в использование 8 марта 1994 года.

Населённые пункты 
В состав волости входят 2 посёлка и 72 деревни.
Посёлки: Вызу и Хальяла.
Деревни: Аавику, Ааспере, Аасу, Аасуметса, Адака, Алтья, Aнди, Анниквере, Аукюла, Вайнупеа, Ванамыйза, Варангу, Ватку, Верги, Вила, Вилланди, Вихула, Вызупере, Выле, Выхма, Идавере, Илумяэ, Йоанду, Кавасту, Кандле, Какувялья, Карепа, Карула, Кива, Кисувере, Кольяку, Коолимяэ, Корьюзе, Коста, Кылду, Кярму, Кясму, Лаули, Лахе, Лийгусте, Лихулыпе, Лоби, Метсанурга, Метсику, Муйке, Мустоя, Наттури, Ноону, Оанду, Пааси, Палмсе, Паювески, Педассааре, Пехка, Пихласпеа, Пыдрузе, Рутья, Сагади, Сакуссааре, Салатсе, Саусте, Татрузе, Тепельвялья, Тидрику, Тийгри, Тоолсе, Тыугу, Уускюла, Хайли, Эйсма, Эру, Эссу.

Статистика 
Данные Департамента статистики о волости Хальяла:

Число жителей на 1 января каждого года:

Число рождений:

Число смертей:

Зарегистрированные безработные:

Средняя брутто-зарплата работника:

В 2019 году волость Хальяла стояла на 22 месте по величине средней брутто-зарплаты работника среди 79 муниципалитетов Эстонии.

Число учеников в школах:

Инфраструктура

Образование 
В посёлке Вызу работает основная школа-детский сад, в посёлке Хальяла — основная школа. Есть детский сад в Хальяла, а также 3 группы основной школы-детского сада Вызу, работающие в Вызу, Вихула и Вызупере. Среднее и средне-профессиональное образование можно получить только за пределами волости.

В посёлке Хальяла есть библиотека с филиалами в 7 деревнях.

Медицина и социальное обеспечение 
В волости работают 2 семейных врача (в Вызу и Хальяла) и 1 аптека в Вызу. Семейный врач также принимает жителей волости в городе Раквере.

Культура, досуг и спорт 
В Хальяла есть Спортивный центр. Спортивное здание и открытая волейбольная площадка есть у школы Вызу. В волости 6 спортивных клубов: волейбольный, настольного тенниса, мотоклуб и др.; есть 2 конно-спортивных хутора (в Рутья и Пааси). 

Работают Молодёжный центр в Хальяла (для детей и молодёжи в возрасте от 7 до 26 лет) и Молодёжная комната в Вызу. Услуги свободного времяпрепровождения и услуги общественных организаций предоставляют 3 народных дома, 3 общинных дома и 1 сельский дом.

Ежегодные культурные мероприятия волости Хальяла: 
 в Вызу:
— Музыкальные дни, День велосипеда, День бриджа, с 2013 года — пляжный фестиваль «Раннафест» (Rannafest) и фестиваль фильмов «Вызу Глямм» (Võsu Glämm), с 2014 года — Фестиваль Георга Отса и крупнейшее спортивное мероприятие волости — «Вызуский марафон середины лета» (Võsu Südasuve Maraton);
 в Кясму: 
— «Прекрасные концерты» (Kaunid kontserdid), фестиваль «Виру Фольк» (Viru Folk);
 летние представления на открытом воздухе на мызах Палмсе, Вихула и Сагади. 

Музеи: Мыза Сагади и Лесной музей Сагади (около 32 000 посетителей в год), Сельский музей в Лоби, Морской музей в Кясму, Сельский музей Каламе в деревне Карлепа. Мызу Палмсе в год посещает около 80 000 туристов.

В волости 33 предприятия, предоставляющих гостиничные услуги; есть несколько подготовленных  (RMK) площадок для палаток и костров и места для парковки автокараванов.

Общественный транспорт и связь
Автобусным сообщением уездного значения охвачены все крупные населённые пункты волости. Учащихся школ и детских садов обслуживают школьные автобусы, которыми могут также пользоваться и другие жители волости. Прибывающих с моря туристов принимает яхтенный порт в деревне Верги. Порты также расположены в Эйсма, Вызу, Карепа и др.  

На территории волости обеспечена постоянная мобильная связь, проблемы с которой есть только в районах пляжей и на территории национального парка Лахемаа. В посёлке Вызу работает почтовая контора, в посёлке Хальяла — почтовый пункт.

Экономика 
Предприятия волости — в основном малые и микро-предприятия. Наибольшее число работников занято в сельском хозяйстве, где в свою очередь доминирует выращивание зерновых. 

Крупнейшие работодатели волости по состоянию на 31 декабря 2019 года:

Достопримечательности 

По данным Государственного регистра памятников культуры Эстонии за 2018 год на территории волости находятся 285 памятников истории, археологии и архитектуры.
Главные достопримечательности волости:
мыза Вихула,
мыза Палмсе,
мыза Сагади,
церковь Хальяла,
церковь Кясму,
развалины крепости Тоолсе.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт волости Хальяла 

Волости Эстонии
Ляэне-Вирумаа
Административные единицы, образованные в 2017 году